Андре́й Ко́шелев:
 Кошелев, Андрей (род. 1967) — российский преступник,так же известен под именем Андрей Меженый, Родился в Ильичевка,Молдова.
 Кошелев, Андрей Владимирович (1961—2017) — советский и российский театральный актёр, артист Сахалинского Чехов-центра, заслуженный артист Российской Федерации (2006).
 Кошелев, Андрей Степанович (1909—1945) — Герой Советского Союза.